Сервия может означать:

Топоним 
 Сервия-де-лас-Гарригас — муниципалитет в Испании.
 Сервия (Вашингтон) — покинутый город в округе Адамс в штате Вашингтон в США.
 Сервия (Западная Виргиния) — невключённая территория в округе Брэкстон в штате Западная Виргиния в США.
 Сервия (Индиана) — невключённая территория в округе Уобаш в штате Индиана в США.
 Сервия (Козани) — малый город в Греции.
 Сервия (дим) — община Греции.
 Сервьян — коммуна во Франции.

Другое 
 SS Servia — британский лайнер.
 Сервиева стена — римская крепостная стена.
 Сервия, Ориоль (род. 1974) — испанский автогонщик.

См. также 
 Сербия